Flån kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flån (Järna socken, Dalarna, 668993-140968), sjö i Vansbro kommun,  (12 ha)
Flån (Järna socken, Dalarna, 670727-141887), sjö i Vansbro kommun, 
Flån (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (3,7 ha)

Se även
Flåsjön
Oldflån-Ansättens naturreservat

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn